

Géographie 
 Eyo est une localité de la Région du Centre au Cameroun.

Patronyme 
 Alicya Eyo (née en 1975), actrice britannique.